Вильянуэва-дель-Дуке () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 137 км². Население — 1618 человек (на 2010 год). Расстояние — 76 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial VILLANUEVA DEL DUQUE 
 Noticias de VILLANUEVA DEL DUQUE 
 Guía Virtual de VILLANUEVA DEL DUQUE 
 Radio Guía en http://www.villanuevadelduque.com  
 Villanueva del Duque
 Villanueva del Duque en la CORDOBAPEDIA

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы